Großenegg ist der Name folgender Orte:

 Großenegg (Gemeinde Berndorf), Katastralgemeinde von Berndorf bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Großenegg (Gemeinde Diex), Ortschaft der Gemeinde Diex, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Großenegg (Gemeinde Griffen), Katastralgemeinde von Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten